Э́рик Алекса́ндер ():
 Александер, Эрик (род. 1968) — американский джазовый тенор-саксофонист, представитель современного хард-бопа.
 Александер, Эрик (род. 1988) — американский футболист.